Fui puede referirse a:
Fui (canción de Reik) (2008), una canción del grupo de pop mexicano Reik.
Fui (canción de Ella es tan cargosa) (2009), el tercer sencillo del álbum Botella al mar de la banda Ella es tan cargosa.
Fui (canción de Cecilia), tema de la cantautora Cecilia.